Caignet peut désigner :
Denis Caignet, chantre et compositeur français du début du  ;
Gabriel Caignet (l'aîné et le jeune), instrumentistes français de la première moitié du , fils de Denis Caignet ;
 Michel Caignet (né en 1954), traducteur, journaliste et éditeur français ;
 Nicolas Caignet de Fréauville (mort en 1323), cardinal français.